Распространение коронавируса COVID-19 началось во Вьетнаме 23 января 2020 года. По состоянию на 27 февраля 2022 года в стране было подтверждено 3,32 млн. случаев заболевания, из них 2,41 млн. человек выздоровело и 40144 погибло.

Хронология

Январь 
Человеком, принёсшим коронавирус во Вьетнам, стал гражданин КНР, приехавший из Уханя в Ханой, чтобы навестить своего сына. 22 января 2020 года он и его сын были госпитализированы в  города Хошимин. На следующий день вьетнамское руководство официально подтвердило, что у обоих госпитализированных обнаружен COVID-19.. Позже оба заболевших выздоровели: 29 января был выписан сын, а 12 февраля — отец.

24 января исполняющий обязанности министра здравоохранения  распорядился создать Центр экстренной эпидемиологической профилактики.

В конце январе  подтвердило три новых случая заражения граждан Вьетнама, вернувшихся из Уханя: 25-летняя женщина в провинции Тханьхоа, а также 29-летний мужчина и 23-летняя женщина в Ханое. Впоследствии женщина из Тханьхоа выздоровела. Впоследствии двое из них (обе женщины) были вылечены.

Февраль 
1 февраля было объявлено о том, что коронавирусом заразилась женщина из провинции Кханьхоа, работавшая на ресепшене и контактировавшая с первыми двумя заболевшими в стране — китайцем и его сыном, уже три дня спустя её выписали из больницы. Это стало первым случаем передачи вируса внутри Вьетнама, после чего премьер-министр Нгуен Суан Фук объявил в стране эпидемию и заявил о том, что Вьетнам прекращает авиасообщение со странами, поражёнными COVID-19, и вводит ограничения на выдачу виз иностранцам.

2 февраля коронавирусом заразился американец вьетнамского происхождения, который летел из США во Вьетнам через Ухань, проведя два часа в уханьском аэропорту Тяньхэ

3 и 4 февраля власти Вьетнама объявили о, соответственно, восьмом и девятом случае заражения коронавирусом в стране. Жертвами COVID-19 стали 29-летняя женщина и 30-летний мужчина, учившиеся в одном вузе с третьим, четвёртым и пятым заражёнными.

4 февраля объявился и десятый заражённый — 42-летняя женщина, которая контактировала с заражённым № 5 во время празднования вьетнамского Нового года Мать (49 лет, № 11) и младшая сестра (16-летняя, № 12) по делу № 5 также были переданы 6 февраля.. Тринадцатым заражённым, болезнь которого была подтверждена 7 февраля, стал 29-летний рабочий, учившийся вместе с заражёнными № 3,4,5,8 и 9. Четырнадцатый случай был обнаружен 9 февраля: у 55-летней женщины, соседки заражённого № 5, тест на вирус дал положительный результат.

7 февраля вьетнамские учёные объявили о том, что им удалось успешно культивировать и выделить вирус COVID-19 в лаборатории. Вьетнам стал пятой страной, которой удалось добиться этого, после Сингапура, Австралии, Японии и Китая.

10 февраля были объявлено о том, что заражённые № 4, № 5 и № 9 полностью выздоровели.

11 февраля вирус был обнаружен у трехмесячного внука заражённого № 10, а 13 февраля — у отца заражённого № 5.

25 февраля вьетнамский Минздрав объявил о полном выздоровлении всех 16 больных коронавирусом в стране, однако карантинные меры были сохранены до дальнейшего уведомления.

Март 
Вечером 6 марта вьетнамские власти объявили о том, что в стране вновь обнаружена коронавирусная инфекция. Виновницей возвращения COVID-19 в страну стала 26-летняя женщина, подхватившая вирус в Европе и не уведомившая власти о заболевании несмотря на наличие симптомов заражения. Власти были вынуждены изолировать около 200 человек, который так или иначе контактировали с заражённой. После этого инцидента в Ханое, впервые за всё время вспышки вируса, началась паника — граждане принялись скупать продукты и товары первой необходимости, опасаясь развития эпидемии.

7 марта во второй половине дня 27-летний вьетнамец был помещен в карантин в провинции Ниньбинь после того, как ему был поставлен диагноз COVID-19, что делает его 18-м случаем. Пациент находился в Тэгу в течение нескольких дней. Всего через 2 часа Министерство здравоохранения Вьетнама подтвердило ещё 2 случая, оба из которых связаны с 17-м случаем.

8 марта было объявлено о другом случае в Ханое, которому был 61-летний мужчина. Позже в этот день было объявлено ещё 9 дел, из которых 4 дела были зарегистрированы в Цюнь Нинь, 2 — в Лао Цай, 2 — в Нанг и 1 — в Тха Тхиен — Ху. Все они были в одном полете с делом № 17.

Вечером 9 марта 49-летний британский мужчина был помещен в карантин в провинции Куонг Нам, связанный с пациентом № 17.

10 марта 24-летняя вьетнамская женщина была объявлена положительной на вирус и имела тесный контакт с делом № 17 в Лондоне . После того, как она признала, что случай № 17 был заражен, она улетела во Вьетнам на частном самолёте с карантинной кабиной, чтобы обратиться за медицинской помощью в её родную страну. Позже в тот же день был обнаружен другой британский мужчина, инфицированный вирусом, который находился на том же рейсе с делом № 17. До конца дня был выявлен 34-й случай — 51-летняя деловая женщина, посетившая Соединенные Штаты, с коротким транзитом в Корее и Катаре во время поездки.

11 марта во Вьетнаме был подтверждён 35-й случай заболевания COVID-19, 29-летней женщины, которая работает в супермаркете электроники в Дананге и имела физический контакт с двумя зараженными британскими туристами. В течение того же дня было обнаружено ещё 3 случая, все они связаны с пациентом № 34.

Утром 12 марта Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о 39-м случае заболевания в стране. Это случай 29-летнего гида в Ханое, который общался с пациентом № 24 во время поездки в Нинь Бинь. Вечером того же дня было объявлено ещё пять случаев, все они связаны с пациентом № 34.

13 марта было объявлено ещё 3 дела.

14 марта было объявлено 6 дел. Помимо случаев, связанных с рейсом VN0054 и пациентом 34, есть 3 несвязанных случая: вьетнамец вернулся из Парижа, вьетнамский студент-иностранец, который путешествовал по Европе, и гражданин Чехии.

16 марта во Вьетнаме был зарегистрирован новый случай, известный как 61-й пациент. Пациент, мусульманин из меньшинства чам, принимал участие в джамаате Таблиги в мечети Шри Петалинг в Малайзии, где он заразился до возвращения во Вьетнам и посещал мечеть Джамиул Муслимин в городе Хошимин, а затем вернулся домой в Нинь Туон . Из-за широкого круга людей, с которыми он связывался, это вызывало страх того, что пациент может быть очень распространенным пациентом. В конце концов, власти Вьетнама решили изолировать и изолировать всю провинцию, а также закрыть мечеть. Впоследствии, недавно обнаруженный случай, связанный с мужчиной, был также обнаружен в следующие дни. 22 марта другой случай, также связанный с исламской деятельностью, связан с тем, что мусульманин, который вернулся из Малайзии, также присутствовал в той же мечети Шри Петалинг, а затем вернулся во Вьетнам и все ещё совершал исламские молитвы пять раз в день в мечети Джамиул Анвар, несмотря на то, что попросили на карантин дома.

22 марта во Вьетнаме было зарегистрировано более четырнадцати новых пациентов, впервые превысивших 100 пациентов. Многие вернулись из разных стран, включая Великобританию, Малайзию и Францию; которые сильно пострадали от коронавируса.

Карантинные меры 

Распространение коронавируса вызвало серьёзные опасения во вьетнамском руководстве. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился о мерах по предотвращению и противодействию распространению COVID-19 в стране а также попросил вьетнамцев избегать посещения районов, охваченных эпидемией. Были прекращены все туристические поездки в Ухань (в том числе транзитные), рассматривался вопрос о закрытии границы с Китаем. 24 января Управление гражданской авиации Вьетнама распорядилось об отмене всех авиарейсов из городов Вьетнама в Ухань и обратно.

В феврале 2020 года Министерство образования и профессиональной подготовки Вьетнама в рамках карантинных мер закрыло все школы в стране. Затем карантин в школах был продлён до середины апреля. Был введён обязательный 14-дневный карантин для пребывающих из заражённых районов (в некоторых случаях карантин мог длиться 20 и даже 40 дней), и ограничены массовые мероприятия. К патрулированию городов для борьбы с нарушителями режима карантина активно привлекается Вьетнамская народная армия, также солдаты используются для контроля въезда в заражённые районы.

Сообщалось о массовом скрининге во Вьетнаме граждан Южной Кореи — страны, сильно пострадавшей от пандемии.

Борьба с дезинформацией 
Вьетнамские власти ведут активную борьбу с различного рода слухами и дезинформацией о коронавирусе, которые время от времени появляются в соцсетях. Так, в феврале 2020 года в сети появилось видео о том, что во Вьетнам из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая якобы бежали люди, заражённые коронавирусом: это сообщение было официально опровергнуто правительствами Вьетнама и КНР, а также агентством Франс-Пресс.

Пандемия в популярной культуре 
По заказу Вьетнамского национального института гигиены труда и окружающей среды вьетнамские певцы Min и  выпустили песню  (Завистливый коронавирус) — ремейк их песни 2017 года Ghen (Завистливый). В новом тексте песни говорится о правильной технике мытья рук в условиях пандемии. Клип на Ghen Cô Vy быстро стал вирусным и получил популярность не только во Вьетнаме, но и в других странах. Так, его упомянул в своё шоу британский комик Джон Оливер, а ЮНИСЕФ рекомендовал это видео как хорошее средство пропаганды против страха перед коронавирусом..

Примечания

Ссылки 
 Последние новости о случаях коронавируса во Вьетнаме — Министерство здравоохранения Вьетнама
 Коронавирус COVID-19 Global Cases и исторические данные Университета Джонса Хопкинса

Вьетнам
Вьетнам
Эпидемии во Вьетнаме